

Onomastica 
 Yūsuke – nome proprio di persona maschile giapponese

Persone 
 Yūsuke – cantante giapponese

Personaggi immaginari 
 Yūsuke Amamiya – personaggio di Choujyu Sentai Liveman
 Yūsuke Fujiwara – personaggio di Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX
 Yūsuke Fujisaki – personaggio di Sket Dance
 Yūsuke Kitagawa – personaggio di Persona 5
 Yūsuke Urameshi – personaggio di YuYu Hakusho
 Yūsuke Yoshino – personaggio di Clannad